Miholjević ist der Familienname folgender Personen:

 Fran Miholjević (* 2002), kroatischer Radrennfahrer
 Hrvoje Miholjević (* 1979), kroatischer Radrennfahrer
 Vladimir Miholjević (* 1974), kroatischer Radrennfahrer